Księży Las – las w Zakopanem.
 Księży Las – osiedle Zakopanego.
 Księży Las – wieś
 Księży Las – gospodarstwo rolne